Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eliot Teltscher che ha battuto in finale John Fitzgerald 6-7, 3-6, 6-1, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 David Pate (primo turno)
 Slobodan Živojinović (secondo turno)
 Eliot Teltscher (campione)
 Kelly Evernden (secondo turno)

 Ramesh Krishnan (secondo turno)
 Jim Pugh (secondo turno)
 Gary Muller (secondo turno)
 Jim Grabb (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1987